Călmățui bezeichnet:
 Călmățui (Fluss im Kreis Teleorman), westlicher Nebenfluss der Donau, fließt überwiegend durch den Kreis Teleorman, Rumänien
 Călmățui (Fluss im Bărăgan), östlicher Nebenfluss der Donau, fließt durch die Kreise Buzău und Brăila, Rumänien 
 Călmățui (Fluss in der Republik Moldau), Nebenfluss des Pruth im Rajon Hîncești, Republik Moldau
 Călmățui (Galați), Ortschaft im Kreis Galați, Rumänien 
 Călmățui (Brăila), Ortschaft im Kreis Brăila, Rumänien 
 Călmățui (Republik Moldau), Ortschaft im Rajon Hîncești, Republik Moldau